«The Heart of Everything» — четвертий студійний альбом нідерландського симфо-метал-гурту Within Temptation. Реліз відбувся 9 березня 2007 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Шарон ден Адель — вокал
 Роберт Вестерхольт — електрогітара, гроулінг
 Рюд Йолі — електрогітара, акустична гітара, мандолін, задній вокал
 Мартейн Спиренбюрг — клавішні
 Йерун ван Він — бас-гітара
 Стефен ван Хастрегт — ударні

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Within Temptation
Альбоми GUN Records
Альбоми Roadrunner Records
Альбоми симфонічного металу
Альбоми готичного металу
Альбоми альтернативного металу
Альбоми ню метал